A Primeira Divisão do Campeonato Sueco de Futebol da temporada 1967, denominada oficialmente de Allsvenskan 1967, foi a 43º edição da principal divisão do futebol sueco. O campeão foi o Malmö FF que conquistou seu 7º título na história da competição.

Classificação final

Premiação

Ligações externas 
 

1967
1967 no futebol
Desporto na Suécia em 1967